Эзельсбах:

 Эзельсбах (приток Лаутера) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц. Приток реки Лаутер.
 Эзельсбах (приток Варменау) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия. Приток реки Везер.
 Эзельсбах (приток Эльзе) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия. Приток реки Везер.